Тюресо () — женский профессиональный футбольный клуб из коммуны Тюресё (лен Стокгольм), Швеция. Команда основана в 1971 году. Выступает в высшем дивизионе Швеции с 2010 года (до этого выступала в Дамаллсвенскане с 1993 по 1996 годы и в 1999 году). Чемпион Швеции 2012 года.

Текущий состав

Достижения 
 Чемпион Швеции (1): 2012
 Финалист Кубка Швеции (2): 2011, 2012

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Швеции
Женские футбольные клубы Швеции